Jean Urvoas (1922-1988), prêtre français ;
 Jean-Jacques Urvoas (1959- ), homme politique français ;
 Ned Urvoas, résistant français, officier des Forces françaises de l'intérieur.

Voir aussi
 .

Patronyme breton
Homonymie
Homonymie de patronyme